Arne Hansen har flere betydninger:

 Arne Hansen (26. juni 1938 – 14. juni 1992) – dansk skuespiller.
 Arne Hansen (fodbolddommer) (født 12. august 1946) – dansk fodbolddommer.
 Arne Hansen (borgmester) – borgmester i Rønne Kommune.

Se også 
 Lorens Arne Duus Hansen (21. oktober 1901 – 17. september 1977) - dansk ingeniør og modstandsmand.